Egasse Du Boulay désigne :

 César Egasse Du Boulay, écrivain français
 Pierre Egasse Du Boulay, frère du précédent, écrivain français.

Homonymie de patronyme